

Географія 
 Любе (Софіївський район) — селище в Дніпропетровській області.

Інше 
 Любе — російський музичний колектив.